La Coppa di Francia 2015-2016 è la 40ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 56 squadre (18 iscritte alla LNB Pro A 2015-2016, 18 della Pro B, 17 della Nationale Masculine 1 e 3 della Nationale Masculine 2). Le migliori otto squadre al termine della LNB Pro A 2014-2015 entrano in gioco direttamente ai sedicesimi di finale.

Partite

Primo turno

Tabellone

Voci correlate 
LNB Pro A 2015-2016
Match des champions 2015
Leaders Cup 2016

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
Coppa di Francia di pallacanestro maschile